

Aziende
Bertone – carrozzeria italiana

Persone
Alfredo Bertone (1893-1927) – attore italiano
Callisto Bertone di Sambuy (1801-1865) – generale italiano
Catherine Bertone (1972) – atleta italiana, specializzata nella corsa in montagna e nella maratona
Emanuele Balbo Bertone (1886-1945) – generale italiano
Emilio Balbo Bertone di Sambuy, marchese di Lesegno, (1800-1872) – militare e agronomo italiano
Enrico Bertone (1958) – ex pilota automobilistico italiano
Ernesto Balbo Bertone di Sambuy (1837-1909) – nobile, politico e senatore italiano
Flavio Luigi Bertone (1922-1999) – politico italiano
Floriana Bertone (1992) – pallavolista italiana
Giovanni Battista Bertone (1874-1969) – politico italiano
Giovanni Bertone  (1884-1972) – imprenditore italiano, fondatore della Carrozzeria Bertone
Giuseppina Bertone (1938) – politica italiana
Leonardo Bertone (1994) – calciatore svizzero, di ruolo centrocampista
Leonida Bertone (...–...) – dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo portiere
Luigi Balbo Bertone di Sambuy (1873-1945) – politico italiano
Marco Aurelio Balbis Bertone (1725-1789) – vescovo cattolico italiano
Nuccio Bertone, all'anagrafe Giuseppe Bertone (1914-1997) – imprenditore italiano, figlio di Giovanni
Oscar Bertone (1967) – ex tuffatore e allenatore di tuffi italiano
Pablo Bertone (1990) – cestista argentino con cittadinanza italiana
Tarcisio Bertone (1934) – cardinale, arcivescovo cattolico, docente e rettore italiano

Altro
Casal Bertone – zona urbanistica 5A del Municipio Roma IV
Museo Bertone – museo con sede a Caprie, città metropolitana di Torino
Parco delle Bertone – bosco-giardino nel comune di Goito, provincia di Mantova
Rifugio Giorgio Bertone – rifugio della Valle d'Aosta, nelle Alpi Pennine, comune di Courmayeur

Pagine correlate
Balbo Bertone di Sambuy
Bertoni